Zitzenbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Chantal Zitzenbacher (* 1995), österreichische Schauspielerin
 Walter Zitzenbacher (1928–1996), österreichischer Autor